Йепсен () — датская фамилия. Известные носители:

 Йепсен, Леонора Кольмор (род. 1998) — датская певица и фигуристка, более известная как Леонора.
 Йепсен, Мария (род. 1945) — первая в мире женщина-епископ (в лютеранской церкви).
 Йепсен, Ханс Люнгбю (1920—2001) — датский журналист и писатель.

См. также 
 Джепсен